Уолкинстаун (; ) — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер). Население — 5910 человек (по переписи 2006 года).

Примечания 

Населённые пункты и районы города-графства Дублин